Дайна — одна з головних віршових форм в латиській усній традиції.
 Дайна — традиційна форма неримованих латвійських і литовських пісень.
 Дайна — литовський хор, який сприяв відродженню і поширенню литовських народних традицій та пісень.

 Дайна Вашингтон (1924—1963) — американська блюзова, ритм-енд-блюзова та джазова співачка і піаністка. Її називали «найпопулярнішою чорною солісткою, що записувалася в 50-х» та «Королевою блюзу».
 Дайна Гудзіневічюте (* 1965) — литовська спортсменка (кульова стрільба), золота призерка Олімпійських ігор 2000 року.
 Дайна Тайминя (* 1954) — американська математик, доктор математичних наук.
 Швейц Дайна Вікторівна (* 1939) — радянська гребчиня, чотириразова чемпіонка Європи у веслуванні на парних двійках, триразова чемпіонка СРСР.

 Андре Дайна (* 1940) швейцарський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за «Янг Бойз» та «Ксамакс», а також національну збірну Швейцарії.

 Дайна — дольмен з граніту великих розмірів в Каталонії (Іспанія).

Див. також 
 SIATA Daina — італійський автомобіль (1950—1958).